Winter
 Standaardtijd (in landen en gebieden waar periodiek zomertijd gebruikt wordt)
 Wintertijd (televisieprogramma), een Nederlands praatprogramma

Zie ook
 Wintertime (doorverwijspagina)